Департамент Гобернадор-Дюпуй  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сан-Луис.

Территория — 19632 км². Население — 11779 человек. Плотность населения — 0,60 чел./км².

Административный центр — Буэна-Эсперанса.

География 
Департамент расположен на юге провинции Сан-Луис.

Департамент граничит:
на севере — с департаментами Сан-Луис, Хенераль-Педернера
на востоке — с провинциями Кордова, Ла-Пампа
на юге — с провинцией Ла-Пампа
на западе — с провинцией Мендоса

Административное деление
Департамент состоит из 10 муниципалитетов:
Буэна-Эспаранса
Анчорена
Арисона
Багуаль
Батавия
Фортин-Эль-Патрия
Фортуна
Навия
Нуэва-Галия
Уньон

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сан-Луис